Indonesië
 Labuhan Haji (Aceh Selatan), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Labuhan Haji (Oost-Lombok), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Labuhan Haji (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara